Ernesto Fogola – aviatore italiano
 Fogola – casa editrice italiana